Мечо Пух може да се отнася за:

 Мечо Пух, герой от едноименната поредица на А. А. Милн;
 Мечо Пух (книга), книга за героя;
 Мечо Пух (филм), американски анимационен филм от 2011 г.;